Букет Молдавии:
 Букет Молдавии — дубоссарский винный завод.
 Букет Молдавии — марка ароматизированных вин.